Геморрагическая болезнь новорождённых — коагулопатия, которая возникает у ребёнка между 24 и 72 часами жизни и часто связана с нехваткой витамина К. Как следствие его дефицита развивается недостаток производства в печени факторов свертывания II, VII, IX, X, C, S.

Причины 
Сравнительно низкий уровень витамина K у новорождённых вызван несколькими причинами. Они имеют пониженные запасы витамина, витамин плохо проходит через плаценту, его может быть мало в молоке и :en:gut flora еще не развита (в норме витамин K производится бактериями в кишечнике).

Опасности 
Заболевание приводит к увеличению риска кровотечений. Наиболее частые места кровотечений: пупок, слизистые, ЖКТ, при обрезании и внутривенных инъекциях (venipuncture).

Лечение 
Лечение состоит в добавлении в рацион витамина K. Он часто дается новорождённым вскоре после рождения в профилактических целях.

Примечания 

Неонатология
Болезни новорождённых